miasto – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach)

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24
 Miasto – część miasta Błażowa
 Miasto – część miasta Ciężkowice
 Miasto – część miasta Jedlicze
 Miasto – część miasta Włoszczowa
 Miasto – część wsi Rossosz w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Miasto – część wsi Lipnica Murowana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Miasto – część wsi Racławice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Miasto – część wsi Rudno w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Miasto – część wsi Rupniów w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa 
 Miasto – część wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Miasto – część wsi Tymbark w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Miasto – część wsi Kuków w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Miasto – część wsi Woźniki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice
 Miasto – część wsi BaryczBarycz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Miasto – część wsi Majdan Królewski w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Miasto– część wsi Grodzisko Dolne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Miasto – część wsi Budy Łańcuckie w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Miasto – część wsi Żołynia w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Żołynia
 Miasto – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa
 Miasto – część wsi Otałęż w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Miasto – część wsi Jawornik Polski w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Miasto – część wsi Mała w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Miasto – część wsi Gwoźnica Górna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Miasto – część wsi Tryczówka w woj. podlaskim, w pow. białostocki, w gminie Juchnowiec Kościelny

Inne 
 Miasto – część miasta Hawierzowa w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach
 Miasto – część miasta Orłowej w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach
 Miasto – miasto w Szwecji
 Miasto – tygodnik nowosądecki
 Miasto – album toruńskiej grupy Toronto
 Miasto – obraz Augusta Strindberga
 Miasto – czasopismo wydawane w Koszalinie
 Miasto – singel Roksany Węgiel

Zobacz też 
 Miastko, Miastków